Антуан-Жозеф-Гислен де Линь (; 10 марта 1682 — 1707, 1710 или 1750) — 5-й принц де Линь, князь д'Амблиз и Священной Римской империи, гранд Испании 1-го класса, государственный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Сын принца Анри-Луи-Эрнеста де Линя и Хуаны Моники де Арагон-и-Бенавидес.

Маркиз де Рубе и де Дорман, граф де Фокамберг, барон де Вершен, Белёй, Антуан, Сизуан, Виллер, Силли и Эрзель, суверен Фаньёля, сеньор де Бодур, Валинкур, и прочее, первый бер Фландрии, пэр, сенешаль и маршал Эно.

Во время смерти своего отца находился при дворе в Мадриде. Во время войны за Испанское наследство в качестве адъютанта сопровождал Филиппа V в ходе кампании 1702 года в Италии. В июле 1703 получил под командование испанский пехотный полк.

По одной версии умер в Белёе 10 сентября 1707, по другой там же в 1710 году, по третьей юношеская влюбленность и глубокая привязанность к женщине, положение которой не позволяло на ней жениться, привели к тому, что принц удалился от мира и до старости жил аскетом в домике, именовавшемся особнячком де Линь в Брюсселе, где был один слуга, а из мебели только стул и распятие. По этой версии Антуан-Жозеф-Гислен умер 9 августа 1750.

Литература 
 Francquen Ch. J. de. Ligne, p. 10 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 Goethals F. V. Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique. T. III. — Bruxelles: Polack-Duvivier, 1850, p. 701
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. II. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 1223
 , col. 138
 Roques P. Supplément au Dictionnaire historique, geographique, genealogique, etc. T. III. — Basle: la Veuve de Jean Christ, 1745, p. 211 

Участники войны за испанское наследство
Гранды Испании
Дом де Линь